Ludwik I Oettingen – pierwszy graf Oettingen.
 Ludwik II Oettingen – graf Oettingen w latach 1141 – 1189.
 Ludwik I Oettingen – książę Oettingen w latach 1522 – 1557.
 Ludwik II Oettingen – książę Oettingen w latach 1557 – 1569.
 Ludwik Eberhard Oettingen – syn Godfryda Oettingen.
 Ludwik III Oettingen – książę Oettingen w latach 1659 – 1660.